Европейская металлургическая база
 Уральская металлургическая база
 Центральная металлургическая база
 Сибирская металлургическая база
 Дальневосточная металлургическая база

Металлургия